Deza är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Deza ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Deza är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Deza ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Deza. Runt Deza är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ariza,  km söder om Deza. Trakten runt Deza består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon